Jano steht für:
 Jano (Olancho), Municipio im Departamento Olancho, Honduras
 Jano (Band), äthiopische Band

Jano ist der Künstlername folgender Personen:
 Jano (Comiczeichner) (* 1955), französischer Comiczeichner
 Jano (Fußballspieler, 1980) (Alejandro Fernández Vázquez; * 1980), spanischer Fußballspieler
 Jano (Fußballspieler, 1986) (Alejandro Velasco Fariñas; * 1986), spanischer Fußballspieler
 Jano (Sängerin) (Jeannette Loutfi; * 1996), deutsch-libanesische Sängerin

Jano ist der Familienname folgender Personen:

 Vittorio Jano (1891–1965), italienischer Automobilkonstrukteur
 Zeteny Jano (* 2005), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Janow, Ortsteil von Spantekow, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Jahnow
 Yano